59P kan syfta på:

 59P/Kearns-Kwee - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-27M - en rysk Progress farkost.